Etiópia az ausztráliai Sydneyben megrendezett 2000. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 2 sportágban 26 sportoló képviselte, akik összesen 8 érmet szereztek.

Érmesek

Atlétika 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Ökölvívás

Források 

N2000
Etiopia